In 1901/02 werd het zevende Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona gespeeld, dat georganiseerd werd door de voetbalbond van Hamburg-Altona. SC Germania werd kampioen, er was nog geen eindronde om de Duitse landstitel.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues
 fussball-historie

Voetbalkampioenschap van Hamburg-Altona

Duits competitievoetbal 1901/02